Radium Springs, Novi Meksiko
Radium Springs, Georgia
Radium Hot Springs, Nacionalni park Kootenay